«Крылья в ночи» () — рассказ американского писателя-фантаста Роберта Ирвина Говарда из цикла о Соломоне Кейне. Автор повествует о борьбе Кейна с гарпиями, изгнанными из Европы в Африку древнегреческим героем Ясоном.

Сюжет 
Английский пуританин Соломон Кейн , путешествующий по  Африке, спасается от погони племени каннибалов. Но людоеды вдруг прекращают преследование, достигнув некоего плоскогорья. В этой местности Кейну попадается опустевшая разрушенная деревня, а затем он натыкается на жутко изуродованного человека, привязанного к столбу. Перед смертью несчастный бормотал что-то о крылатых тварях. На следующий день на Соломона нападают крылатые существа, похожие на людей, у них килеобразная грудь, крылья как у летучей мыши, лысая голова с острыми зубами и когтистые руки и ноги. Кейн побеждает тварей, но получает серьёзные раны, после чего его подбирают люди из местного племени богонда. 

Богондцы выхаживают Кейна, позже их жрец по имени Гору (), рассказывает, что в местных горах живут акаана () — крылатые создания, держащие в страхе мирных жителей деревни Богонда (). По легендам акаана изгнал с далёкого севера некий вождь Н’Ясунна (), по-видимому имеется в виду миф о том, как древнегреческий герой Ясон, изгнал крылатых гарпий из Европы. Когда богондцы, под натиском племени каннибалов, переселились в эти края, которые избегали другие племена, им удавалось какое-то время сосуществовать с акаана, но после сильной засухи стада местных животных значительно поредели и голодные гарпии стали активно охотится на людей, уничтожив одну из двух деревень племени богонда. С тех пор богондцы, путём жребия, стали приносить жертвы акаана, чтобы умилостивить их, несмотря на то, что самих гарпий осталось мало и они вымирали. Убив в яростной схватке одну крылатую тварь на глазах у племени, Соломон Кейн становится для них надеждой на спасение, так как сами они давно боятся противостоять акаана.

Кейн остаётся в деревне и какое-то время люди-нетопыри не трогали богондцев, но одной ночью они, несмотря на присутствие Соломона, нападают на Богонду и пожирают всех жителей до единого. Пуританин остаётся жив и решает отомстить крылатым монстрам. Для этого Кейн начинает убивать животных, которых акаана употребляют в пищу, и относит их туши в предварительно укреплённую большую хижину жреца Гору. Гарпии как раз начинают голодать, так как истребление людей привело к тому, что на плоскогорье устремились их конкуренты — львы и добычи стало совсем мало. Запах крови приманивает тварей, а когда чудища заполняют хижину, Кейн закрывает дверь и поджигает строение. Пойманные в ловушку, все гарпии-акаана погибают в огне, а Соломон Кейн идёт дальше.

Цитата 
Рушатся древние империи, уходят их темнокожие создатели, даже демоны былых веков испускают последний вздох… И над всем возвышается он — варвар арийских кровей, белокожий, холодноглазый властелин будущего, величайший воин подлунного мира, и какая разница, облачён ли он в волчьи шкуры и рогатый шлем или в сапоги и камзол! Какая разница, боевой топор у него в руках или рапира, зовётся ли он дорийцем, саксом или англичанином, носит ли имя Ясон, Хенгист или Соломон Кейн.

История публикаций 
 Журнал Weird Tales, июль 1932
 Skull-face and others, Arkham House, 1946
 Red Shadows, Grant, 1968
 The hand of Kane, Centaur, 1970
 Skull-face omnibus", Neville Spearman, 1974
 Solomon Kane", Baen, 1995
 The savage Tales of Solomon Kane, Del Rey, 2004
 The Soloman Crane stories, Echo Library, 2007

Комментарии

Примечания

Ссылки 

Рассказы на английском языке
Рассказы 1932 года
Соломон Кейн
Произведения Роберта Говарда